Эдкинс, А́дкинз () — английская фамилия. Известные носители:

 Эдкинс, Адель Лори Блу (более известна как Аде́ль; род. 1988) — британская певица, автор-исполнитель и поэт.
 Эдкинс, Бенни Джин  (1934–2020) — сержант армии США, герой Вьетнамской войны.
 Эдкинс, Деррик (род. 1970) — американский легкоатлет, бегун с барьерами.
 Эдкинс, Джим (род. 1975) — лидер группы «Jimmy Eat World».
 Эдкинс, Иосиф (1823—1905) — английский миссионер в Китае, переводчик Нового Завета на китайский язык.
 Эдкинс, Найджел (род. 1965) — английский футболист и футбольный тренер.
 Эдкинс, Скотт (род. 1976) — английский актёр, мастер боевых искусств.
 Эдкинс, Трейси (род. 1962) — американский кантри-певец и актёр.
 Эдкинс, Чарльз (1932—1993) — американский боксёр, олимпийский чемпион 1952 года.

Адкинс 
 Адкинс, Гомер Бартон — американский химик-органик
 Адкинс, Элизабет (1696—1747) — видная фигура преступного мира Лондона в первой половине XVIII века.
  — английские супруги-писатели.

Примечания